HFL est un sigle qui peut désigner :
 Hungary Football League (en français, Championnat de Hongrie de football américain), une compétition sportive réunissant l'élite des clubs hongrois de football américain ;
 Highland Football League, une compétition écossaise de football.